Цей список є списком видів земноводних, спостережених на території Мексики. В Мексиці зареєстровано 393 види амфібій, з них три види вважаються вимерлими.

Черв'яги (Gymnophiona) 

Родина Товстошкірі черв'яги (Dermophiidae)

 Dermophis mexicanus (Duméril & Bibron, 1841) — черв'яга мексиканська
  (Mertens, 1930)
  (Cope, 1866)

Хвостаті (Caudata)

Амбістомові 
Родина Амбістомові (Ambystomatidae)

  Dugès, 1895
 Ambystoma amblycephalum Taylor, 1940 — амбістома плямистобока
  Krebs & Brandon, 1984
  Taylor, 1940
  (Dugès, 1870)
  ixon, 1963
  Taylor, 1944
  (Taylor, 1943)
  (Taylor, 1940)
  Baird, 1850
 Ambystoma mexicanum (Shaw & Nodder, 1798)
 Ambystoma ordinarium Taylor, 1940 — амбістома струмкова
  (Taylor, 1940)
  Taylor, 1941
  Webb, 2004
  Taylor, 1943
  Brandon, Maruska, & Rumph, 1982
  (Dugès, 1888)

Безлегеневі саламандри 
Родина Безлегеневі саламандри (Plethodontidae)

 Aneides lugubris (Hallowell, 1849) — саламандра деревна
 Batrachoseps major Camp, 1915
  García-París, Parra-Olea, Brame, & Wake, 2002
  Rovito, Parra-Olea, Lee, & Wake, 2012
  (Schmidt, 1936)
  (Schmidt, 1936)
  (Schmidt, 1936)
  (Schmidt, 1936)
  Wake & Brame, 1969
  Papenfuss, Wake, & Adler, 1984
  (Stuart, 1943)
  (Lafrentz, 1930)
  Duméril, Bibron, & Duméril, 1854
  (Brocchi, 1883)
   Parra-Olea, García-París, & Wake, 2002
  Taylor, 1941
  (Gray, 1831)
  Holman, 1964
  (Brocchi, 1883)
  (Cope, 1869)
  Wake & Brame, 1969
  Taylor, 1951
  (Peters, 1882)
   Parra-Olea, García-París, & Wake, 2002
  (Taylor, 1941)
  (Cope, 1863)
  (Taylor, 1941)
  Rabb, 1958
  (Taylor, 1940)
  (Taylor, 1942)
  Rabb, 1965
  Campbell, Streicher, Cox, & Brodie, 2014
  (Woodall, 1941)
  (Taylor, 1939)
  (Cope, 1865)
  Rabb, 1956
  (Taylor, 1941)
  (Papenfuss & Wake, 1987)
  (Rabb, 1960)
  (Lynch & Wake, 1975)
  (Taylor, 1941)
 Ensatina eschscholtzii Gray, 1850 — саламандра Ешшольца
  Lowe, Jones & Wright, 1968
  Elias & Wake, 1983
  (Schmidt, 1936)
 Parvimolge townsendi (Dunn, 1922)
  Adler, 1996
  (Taylor, 1939)
  Pérez-Ramos & Saldaña de la Riva, 2003
  Bogert, 1967
  Wake & Campbell, 2001
  Canseco-Márquez & Parra-Olea, 2003
  (Gray, 1850)
  Alvarez & Martín, 1967
  Bumzahem & Smith, 1955
  Parra-Olea, Rovito, Márquez-Valdelmar, Cruz, Murrieta-Galindo, & Wake, 2010
  (Cope, 1865)
  (Taylor, 1943)
  Bogert, 1967
  Shannon & Werler, 1955
 Pseudoeurycea gadovii (Dunn, 1926) — саламандра Гадова
  (Taylor, 1941)
  (Taylor, 1939)
  (Schmidt, 1936)
  Regal, 1966
  Campbell, Brodie, Blancas-Hernández, & Smith, 2013
  (Cope, 1869)
  (Cope, 1865)
  Lynch, Wake, & Yang, 1983
  Parra-Olea, Papenfuss, & Wake, 2001
  Parra-Olea, García-París, Papenfuss, & Wake, 2005
  (Taylor, 1941)
  Adler, 1996
  Canseco-Márquez & Gutiérrez-Mayén, 2005
  Bogert, 1967
  Parra-Olea, Papenfuss, & Wake, 2001
 Pseudoeurycea nigra (Wake & Johnson, 1989) — саламандра чорна
  (Taylor, 1941)
  Parra-Olea, García-París, Hanken, & Wake, 2005
  (Brodie, Mendelson, & Campbell, 2002)
  (Brodie, Mendelson, & Campbell, 2002)
   Parra-Olea, García-París, Hanken, & Wake, 2005
  Lynch & Wake, 1989
  (Rabb, 1955)
   Parra-Olea, Canseco-Márquez, & García-París, 2004
  (Dunn, 1921)
  (Taylor, 1939)
  (Taylor & Smith, 1945)
   Parra-Olea, García-París, Hanken, & Wake, 2004
  Lynch & Wake, 1989
  Walker, 1955
  (Taylor, 1939)
  Adler, 1996
  Adler, 1996
  Adler, 1996
  Lara-Góngora, 2003
  (Taylor, 1941)
  Darling & Smith, 1954
  (Papenfuss & Wake, 1987)
 Thorius arboreus Hanken & Wake, 1994 — карликова саламандра деревна
  Hanken & Wake, 1994
  Hanken & Wake, 1994
  Taylor, 1941
  Hanken, Wake, & Freeman, 1999
  Campbell, Brodie, Flores-Villela, & Smith, 2014
  Hanken, Wake, & Freeman, 1999
  Hanken & Wake, 1994
  Hanken & Wake, 1998
  Taylor, 1949
  Hanken & Wake, 1998
  Gehlbach, 1959
  Taylor, 1949
  Hanken & Wake, 1998
  Hanken & Wake, 1998
  Shannon & Werler, 1955
  Taylor, 1940
  Hanken, Wake, & Freeman, 1999
  Hanken & Wake, 2001
  Cope, 1869
  Taylor, 1940
  Gehlbach, 1959
  Hanken & Wake, 1994
  Hanken & Wake, 1998
  Taylor, 1941

Саламандрові 
Родина Саламандрові (Salamandridae)

  (Cope, 1880)
 Taricha torosa (Rathke, 1833) — тритон каліфорнійський

Сиренові 
Родина Сиренові (Sirenidae)
 Siren intermedia Barnes, 1826 — сирен середній
 Siren lacertina Österdam, 1766 — сирен великий

Безхвості (Anura)

Носаті жаби 
Родина Носаті жаби (Rhinophrynidae)

 Rhinophrynus dorsalis Duméril & Bibron, 1841 — носата жаба мексиканська

Craugastoridae 
Родина 

  (Boulenger, 1898)
  (Campbell & Savage, 2000)
  (Dugès, 1879)
  (Taylor, 1940)
  (Peters, 1870)
  (Boulenger, 1882)
  (Taylor, 1942)
  (Canseco-Márquez & Smith, 2004)
  (Lynch, 1967)
  (Bumzahem, 1955)
  (Lynch, 1967)
  (Taylor, 1937)
  (Duméril, 1853)
  (Brocchi, 1879)
  (Shannon & Werler, 1955)
  (Taylor, 1941)
  (Shannon & Werler, 1955)
  (Brocchi, 1877)
  (Taylor, 1942)
  (Taylor, 1941)
  (Günther, 1900)
  (Campbell & Savage, 2000)
  (Campbell & Savage, 2000)
  (Campbell, Lamar, & Hillis, 1989)
  (Johnson & Savage, 1995)
  (Taylor, 1937)
  (Cope, 1867)
  (Cope, 1870)
  (Campbell & Savage, 2000)
  (Taylor, 1941)
  (Lynch, 1967)
  (Smith, 1939)
  (Lynch, 1967)
  (Taylor, 1940)
  (Lynch, 1966)
  (Savage, 1985)
  (Taylor, 1940)
  (Shannon & Werler, 1955)
  (Lynch, 1965)

Свистунові 

Родина Свистунові (Leptodactylidae)
 Engystomops pustulosus (Cope, 1864)
  (Brocchi, 1877)
  (Hallowell, 1861)

Листкові жаби 

Родина Листкові жаби (Eleutherodactylidae)
  (Taylor, 1943)
  (Taylor, 1940)
  (Cope, 1877)
  (Lynch, 1970)
  (Davis & Dixon, 1955)
  (Dixon, 1957)
  Reyes-Velasco, Ahumada-Carrillo, Burkhardt, & Devitt, 2015
  (Cope, 1879)
  (Langebartel & Shannon, 1956)
  (Cope, 1879)
  (Baird, 1859)
  Hedges, 1989
  (Taylor, 1942)
  (Peters, 1870)
  (Dixon & Webb, 1966)
  (Duellman, 1958)
  (Taylor, 1940)
  (Cope, 1862)
  (Taylor & Smith, 1945)
  (Duellman & Dixon, 1959)
  (Webb, 1962)
  (Hoyt, 1965)
  (Duellman, 1958)
  (Cope, 1885)
  (Peters, 1870)
  Reyes-Velasco, Ahumada-Carrillo, Burkhardt, & Devitt, 2015

Ропухові 

Родина Ропухові (Bufonidae)
 Anaxyrus boreas (Baird & Girard, 1852)
  (Camp, 1915)
  (Say, 1822)
  (Wiegmann, 1833)
  (Girard, 1854)
  (Taylor, 1938)
  (Brocchi, 1879)
  (Baird & Girard, 1852)
  (Sanders & Smith, 1951)
  (Girard, 1854)
  (Girard, 1854)
  (Girard, 1859)
  Mendelson, Mulcahy, Snell, Acevedo, & Campbell, 2012
  (Brocchi, 1877)
  (Mendelson, 1994)
  (Cope, 1877)
  (Firschein, 1950)
  (Cope, 1866)
  (Wiegmann, 1833)
  (Lynch & Smith, 1966)
  (Taylor, 1940)
  (Günther, 1858)
  (Boulenger, 1891)
  (Firschein & Smith, 1957)
  (Wiegmann, 1833)
  (Taylor, 1940)
  Santos-Barrera & Flores-Villela, 2011
  (Girard, 1854)
  (Camerano, 1879)
  (Taylor, 1943)
  (Mendelson, Williams, Sheil, & Mulcahy, 2005)
  (Mendelson, 1997)
  (Smith, 1952)
  (Mendelson, 1997)
 Incilius valliceps (Wiegmann, 1833) — ропуха смугаста
 Rhinella marina (Linnaeus, 1758)

Райкові 

Родина Райкові (Hylidae)
  Harper, 1947
 Agalychnis callidryas (Cope, 1862) — райка червоноока
  (Cope, 1864)
  (Duméril, 1853)
  (Steindachner, 1864)
  (Schmidt, 1933)
  (Taylor, 1940)
  (Duellman, 1968)
  (Duellman, 1961)
  (Mendelson & Campbell, 1999)
  (Günther, 1901)
  Campbell, Blancas-Hernández, & Smith, 2009
  (Adler & Dennis, 1972)
  (Cope, 1874)
  (Cope, 1886)
  (Taylor, 1937)
  (Smith, 1951)
  (Günther, 1882)
  (Duellman, 1961)
  (Duellman, 1961)
  (Stuart, 1954)
  (Duellman, 1961)
  (Cope, 1863)
  (Firschein & Smith, 1956)
  (Campbell & Duellman, 2000)
  (Duellman & Hoyt, 1961)
  (Mendelson & Campbell, 1994)
  (Snyder, 1972)
  (Taylor, 1940)
  (Taylor, 1937)
  (Taylor, 1940)
  Brocchi, 1879
  (Mendelson & Campbell, 1994)
  Taylor, 1941
  Cope, 1866
  Günther, 1858
 Hyla eximia Baird, 1854 — райка гірська
  Brocchi, 1877
  Stuart, 1954
  Taylor, 1939
  (Duellman, 1965)
  (Taylor, 1950)
  (Duellman, 1964)
  (Duellman, 1968)
  Duellman & Campbell, 1992
  (Canseco-Márquez, Mendelson, & Gutiérrez-Mayén, 2002)
  (Taylor, 1939)
  Stuart, 1952
  (Cope, 1877)
  (Ustach, Mendelson, McDiarmid, & Campbell, 2000)
  (Toal, 1994)
  (Toal & Mendelson, 1995)
  (Caldwell, 1974)
  (Duellman, 1964)
  (Adler, 1965)
  (Brocchi, 1877)
  (Caldwell, 1974)
  (Campbell & Duellman, 2000)
  (Meik, Canseco-Márquez, Smith, & Campbell, 2005)
  Brocchi, 1877
  Duellman, 1968
  (Taylor, 1940)
  Stuart, 1942
  (Mendelson & Toal, 1996)
  Bumzahem & Smith, 1954
  Hartweg, 1941
  Meik, Smith, Canseco-Márquez, & Campbell, 2006
  (Adler & Dennis, 1972)
  (Taylor, 1942)
  (Adler, 1965)
  (Campbell & Duellman, 2000)
  Rabb, 1959
  (Taylor, 1940)
  (Caldwell, 1974)
  Hartweg, 1941
  (Duellman, 1968)
  (Adler, 1965)
 Pseudacris cadaverina (Cope, 1866) — райка каліфорнійська
  (Baird, 1854)
  (Hallowell, 1854)
  Campbell & Duellman, 2000
  (Campbell, Smith, & Acevedo, 2000)
  (Taylor, 1937)
  (Kellogg, 1928)
  (Ahl, 1934)
  (Tanner, 1957)
  Campbell & Duellman, 2000
  (Cope, 1865)
  (Duméril & Bibron, 1841)
  (Smith, 1953)
  (Smith, 1957)
  (Boulenger, 1882)
  (Günther, 1901)
  (Gaige & Stuart, 1934)
  (Günther, 1901)
  (Boulenger, 1902)
  (Linnaeus, 1758)
  (Cope, 1865)

Скляні жаби 

Родина Скляні жаби (Centrolenidae)
  (Boettger, 1893)

Карликові райки 

Родина Карликові райки (Microhylidae)
  (Boulenger, 1882)
  (Taylor, 1943)
  (Hallowell, 1856)
  Schmidt, 1939
  (Cope, 1866)
  (Cope, 1866)

Жаб'ячі 

Родина Жаб'ячі (Ranidae)
  (Baird, 1859)
  (Sanders, 1973)
 Lithobates catesbeianus (Shaw, 1802)
  (Cuellar, Méndez-De La Cruz, & Villagrán-Santa Cruz, 1996)
  (Platz & Mecham, 1979)
  (Zweifel, 1957)
  (Boulenger, 1883)
  (Blair, 1965)
  (Smith & Chiszar, 2003)
  (Brocchi, 1877)
  (Brocchi, 1877)
  (Frost & Bagnara, 1974)
  (Taylor, 1942)
  (Baird, 1854)
 Lithobates neovolcanicus (Hillis & Frost, 1985)
  (Günther, 1900)
  (Webb, 2001)
  (Zweifel, 1955)
  (Boulenger, 1883)
  (Taylor, 1939)
  (Hillis & Frost, 1985)
  (Boulenger, 1917)
  (Hillis & Frost, 1985)
  (Brocchi, 1877)
 Lithobates yavapaiensis (Platz & Frost, 1984)
  (Hillis, Frost, & Webb, 1984)
  Baird, 1854
  Baird & Girard, 1852

Піпові 

Родина Піпові (Pipidae)
 Xenopus laevis (Daudin, 1802) [I] — шпоркова жаба гладенька

Лопатоноги 

Родина Лопатоноги (Scaphiopodidae)
 Scaphiopus couchii Baird, 1854 — лопатоніг південний
  Strecker, 1910
 Spea bombifrons (Cope, 1863) — лопатоніг рівнинний
  (Baird, 1859)
  (Cope, 1863)

Посилання 
 AmphibiaWeb. Information on amphibian biology and conservation. (2015). «List of Amphibians in Mexico (database query web application)». Berkeley, California: AmphibiaWeb. Consultado el 29 de marzo de 2015.

Мексика
земноводні
з
з